На Зимних Олимпийских играх 1928 года Финляндию представляло 18 спортсменов (17 мужчин и 1 женщина), выступивших в 5 видах спорта. Они завоевали 1 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, что вывело финскую сборную на 4-е место в неофициальном командном зачёте. Кроме того, финская команда заняла 2-е место в соревнованиях военных патрулей, которые на этот раз были демонстрационным видом.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1928 года
Спорт в Финляндии в 1928 году